Sandviken kan syfta på:

Sandvikens IF – idrottsklubb, främst fotboll
Sandvikens AIK – idrottsklubb, främst bandy

Geografi

Finland
 Sandviken, Helsingfors – en vik och ett område i Helsingfors stad (finska: Hietalahti) 
 Sandviken, Vasa – en del av Vasa stad (finska: finska Hietalahti)
 Sandviken, Korsnäs – en sjö i landskapet Österbotten
 Sandviken, Raseborg – en vik i landskapet Nyland

Sverige
Sandvikens kommun – en kommun i Gävleborgs län 1971–
Sandviken – en tät- och centralort i Sandvikens kommun
Sandvikens stad – en historisk stadskommun för ovanstående tätort 1943–1971
Sandvikens köping – en historisk köpingskommun för ovanstående tätort 1927–1943
 Sandvikens församling – en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift
 Högbo församling  – en församling samma som ovan innan namnbyte 1936
 Sandvikens distrikt –  ett distrikt i Sandvikens kommun och Gävleborgs län 2016–
Sandviken, Södertälje kommun – en tätort i Södertälje kommun 
Sandviken, Kramfors kommun – en småort i Kramfors kommun
Sandvikens sulfatfabrik – en sulfatfabrik i Sandviken, Kramfors kommun
Sandviken, Sölvesborgs kommun – en ort i Sölvesborgs kommun
Sandviken, Östergötland – ett mindre samhälle vid Bråviken i Östergötland
Sandvikens fiskeläge – ett fiskeläge på Ulvön i Örnsköldsviks kommun
Sandviken, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga
Sandviken, Östersunds kommun – en by utanför Östersund
Sandviken, Botkyrka kommun – ett fritidshusområde i Botkyrka kommun
Sandvikens naturreservat, Gotland – ett naturreservat söder om Katthammarsvik på Gotland
Sandvikens naturreservat, Västergötland – ett naturreservat i Mariestads kommun i Västergötland

Se även
Sandvik
Sandvika
 Högbo socken 
 Högbo landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1943